

Patronyme 
 Denise Hillard.
 Harriet Low ou Harriett Low Hillard (1809-1877), femme de lettres et diariste américaine.

Personnages de fiction 
 Daniel et Miranda Hillard, Oncle Frank Hillard ainsi que 'Lydie', 'Chris' et 'Nattie' Hillard sont des personnages du film Madame Doubtfire.
 Ben Hillard est un personnage du film Instinct.
 Katherine Hillard est un personnage de Power Rangers : Zeo.